Владимир Иванович Орлов (1916—1974) — советский журналист, популяризатор науки.

Биография 

Окончил Московский энергетический институт в 1938 году. С 1942 публиковал научно-популярные очерки в различных изданиях. Кандидат технических наук (1945), автор 25-ти изобретений.

Главный редактор журнала «Техника-молодёжи» (1945—1948), заведующий отделом науки газеты «Известия» (1949—1955), главный редактор газеты «Советская культура» (1956—1961), затем научный обозреватель и член коллегии по науке газеты «Правда».

В 1960 году награждён Ленинской премией как один из авторов книги «Лицом к лицу с Америкой».

Писатель Лев Гумилевский, вспоминая конец 1930-х годов, писал:
Владимир Иванович Орлов обиделся на мое выступление против паясничания и шутовства в научно-популярной литературе. Разговаривая с В. А. Сафоновым и Э. Г. Ананиашвили, общими нашими знакомыми, Орлов заявил им так:
— Вы думаете, я прощу Гумилевскому его статью в «Литературной газете»? Нет, я сгною его в Нарыме и так, что он никогда не узнает, кому он этим обязан!
Молодой негодяй опирался на дружбу с Н. А. Михайловым, тогдашним генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ, и угроза его, столь нагло высказанная, предназначалась не для меня одного.

В 1945 году, после назначения главным редактором журнала «Техника-молодёжи», говорил своему заместителю С. В. Альтшулеру:
Мы живём в государстве хамов. Карьеру тут можно сделать только ходя по головам других

Книги 
 Разящие лучи (рассказы о прожекторах). Детгиз, 1943. 100 с.
 Подземная гроза. Детгиз, 1944. 80 с.
 Рассказы о неуловимом. Детгиз, 1946. 88 с.
 Секрет изобретателя. М.: Молодая гвардия, 1946. 142 с.
 О смелой мысли. М.: Молодая гвардия, 1951. 200 с. (3-е изд., дополненное: 1953)
 Богатырский атом. М.: Советская Россия, 1962. 175 с.
 Сто вариаций на тему старой сказки. М.: Советская Россия, 1964. 256 с.
 Трактат о вдохновенье, рождающем великие изобретения. М.: Знание, 1964. 350 с. (2-е изд., 1980)
 Путешествия в мире техники. М.: Знание, 1968. 110 с.
 Люди как боги. М.: Советская Россия, 1969. 286 с.
 О многом диковинном (Образы автоматизации). М.: Политиздат, 1971. 222 с.
 Стальная вселенная. М.: Советская Россия, 1972. 304 с.
 Столица открытий. М.: Московский рабочий, 1975. 544 с.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Орлов Владимир Иванович

Выпускники МЭИ
Выпускники вузов Москвы
Главные редакторы России
Авторы научно-популярной литературы
Писатели СССР
Кандидаты технических наук
Похороненные на Новодевичьем кладбище